Ain steht für:

 Ain, Fluss in Frankreich
 das nach dem Fluss benannte Département Ain in Frankreich
 al-Ain, Stadt im Emirat Abu Dhabi, VAE
 Ain (Arkansas), Ort im Grant County, Vereinigte Staaten
 Ain (Stern), im Sternbild Stier
 ʿAin, der arabische Buchstabe 
 der georgische Buchstabe ჺ

Ain ist ein Namensteil von:
 Ziyad Abu Ain (1959–2014), palästinensischer Politiker

Ain ist der Familienname von:
 Gregory Ain (1908–1988), US-amerikanischer Architekt

AIn steht als Abkürzung für:
 AV Austria Innsbruck, akademische Verbindung

ain steht für:
 Ainu (Sprache) (ISO-639-3-Code)

AIN steht für:
 Flughafen Wainwright (ICAO-Code), Flughafen in Alaska
 Organisationsbereich Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, ein ziviler Organisationsbereich der Bundeswehr

AiN steht für:
 Archäologie in Niedersachsen

Siehe auch:
 al Ain Club, Fußballklub aus al-Ain

Abkürzung